

Patronyme 
 Éric Calers (1961-2001), ouvrier français assassiné à Busnes

Toponyme 
 Ruisseau de Calers, confluent de l'Ariège

Autres

Patrimoine religieux 
 Abbaye de Calers, ancienne abbaye cistercienne à Gaillac-Toulza

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme